Біатора (Biatora) — рід лишайників родини Ramalinaceae. Назва вперше опублікована 1817 року.

Будова 
Талом у вигляді однорідної шкоринки, часто з дрібними бугорками, інколи однорідний, часто вкритий соредіями. Апотеції біаторінові, м'які по консистенції, світлі, зрідка темні (інколи абсолютно чорні), сидячі.

Поширення та середовище існування 
Більша половина роду зростає на корі дерев та оголеній деревині, третина зустрічається на камінні, є види, що живуть на ґрунті.

Галерея

Види 
База даних Species Fungorum станом на 14.10.2019 налічує 37 видів роду Biatora:

Посилання

Примітки

Джерела 
 Fries, E.M.; Sandberg, A. 1817. Lichenum dianome nova. — P.7

Роди грибів
Леканороміцети
Лишайники